Кутово́й — русская фамилия.

Известные носители 
 Кутовой, Андрей Фёдорович (1914—1994) — Герой Советского Союза.
 Кутовой, Георгий Петрович (род. 1937) — российский государственный деятель.
 Кутовой, Максим Александрович (род. 2001) — российский футболист.
 Кутовой, Николай Васильевич (митрополит Пантелеимон; род. 1955) — епископ РПЦ, митрополит Красноярский и Ачинский.
 Кутовой, Тарас Викторович (1976—2019) — украинский политик, народный депутат Украины.